Il singolare femminile del torneo di tennis Cincinnati Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Barbara Potter che ha battuto in finale Bettina Bunge 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Tracy Austin (secondo turno)
 Sylvia Hanika (quarti di finale)
 Pam Shriver (secondo turno)
 Bettina Bunge (finale)

 Barbara Potter (campionessa)
 Sue Barker (primo turno)
 Anne Smith (semifinali)
 Billie Jean King (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1982